Estats Units:
Bethlehem (Carolina del Nord), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Bethlehem (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Bethlehem (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Bethlehem (Nova York), poble situat al comtat d'Albany a l'estat nord-americà de Nova York.
Bethlehem (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire.
Bethlehem (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
Bethlehem (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
New Bethlehem, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
South Bethlehem, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Gal·les: Bethlehem (Carmarthenshire), localitat del comtat de Carmarthenshire a Gal·les.
 Sud-àfrica: Bethlehem (Sud-àfrica), ciutat de Sud-àfrica.